Аврех — библейский термин.
 Аврех, Арон Яковлевич (1915—1988) — советский историк.
 Аврех, Валентин Александрович (1898—?) — советский живописец, график и художник театра.